Соза — власна назва.
 Со́за () португальське прізвище

Особи 
 Антоніу Каетану де Соза — португальський історик.
 Діогу де Соза — португальський єпископ.
 Марселу Ребелу де Соза — президент Португалії.

Спортсмени 
 Жуан де Соза Мендеш — бразильський шахіст.
 Роналду Соза  — бразильський борець
 Паулу Соза  — португальський футболіст.

Топоніми

Соза (Вагуш) — парафія.
 Пасу-де-Соза — парафія.